Regno Unito
 Antrim – capoluogo della contea di Antrim, Irlanda del Nord
 Stati Uniti d'America
 Antrim – township della Contea di Shiawassee, Michigan
 Antrim – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 Antrim – township della Contea di Franklin, Pennsylvania